Plaats in Indonesië
 Ulee Ateung (Julok), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ulee Ateung (Madat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh